C.L.A.D. est un procédé :
Le procédé de fabrication rapide par Construction laser additive directe permet de réaliser des pièces fonctionnelles par fusion de poudres métalliques par laser.

CLAD est un sigle :
CLAD signifie classe d'adaptation.
Centre de linguistique appliquée de Dakar (CLAD).

Clad est un nom propre :
Clad Strife est le héros du jeu vidéo Final Fantasy VII et du film Final Fantasy VII Advent Children.